Giuseppe Valentini (Firenze, 1681 – Roma, 1753), violinista e compositore

Giuseppe Valentini (Prato, 1752 – Prato,  1833), architetto neoclassico